Andreas Christodoulou – cestista cipriota
 Antros Christodoulou – ex calciatore cipriota
 Chrīstos Christodoulou – ex cestista greco
 Demetrios Christodoulou – matematico e fisico greco naturalizzato statunitense
 Fanīs Christodoulou – ex cestista greco
 Giōrgos Christodoulou – ex calciatore cipriota
 Marios Christodoulou – ex calciatore cipriota
 Pampos Christodoulou – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Stylianī Christodoulou – pallavolista greca